HCN steht für:
 Cyanwasserstoff  (Blausäure), als chemische Formel 
 HCN-Kanal, Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide gated channels, Ionenkanäle
 Hochzusammengesetzte Zahl (highly composite number)
 Flughafen Hengchun (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Taiwan

HCN